Пётр Парфёнов: Парфёнов, Пётр Павлович (1901—1973) — директор Алтайского тракторного заводов; лауреат Сталинской премии.
 Парфёнов, Пётр Семёнович (1894—1937) — русский поэт и писатель, военнослужащий, дипломат, государственный деятель.